

Patronymes 
Boïtsov (masculin ; ) ou Boïtsova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Denis Boïtsov (1986-), boxeur russe
 Piotr Boïtsov (1849-1918?), architecte russe

Patronyme russe